Schwarze Reihe steht für:
 Série noire (Buchreihe)
 Schwarze Reihe (Die Zeit des Nationalsozialismus) aus dem Fischer Verlag
 Beck’sche schwarze Reihe des Verlag C. H. Beck
 Schwarze Reihe (Thieme Verlag) eine Buchreihe zur Vorbereitung auf humanmedizinische Prüfungen des Thieme Verlag.